Баевци — название населённых пунктов в Болгарии:

 Баевци — село в Великотырновской области.
 Баевци — село в Габровской области.